Haltbarkeit steht für

 die Haltbarkeitsdauer von Lebensmitteln, siehe Mindesthaltbarkeitsdatum
 die Haltbarkeitsdauer von Arzneimitteln, siehe Verfalldatum

 die Haltbarkeitsdauer von Kosmetika, siehe Haltbarkeit (Kosmetika)
 die Haltbarkeitsdauer von technischen Geräten, siehe Haltbarkeit (Technik)

Siehe auch:
 Haltbarkeitstest
 Lebensdauer, Verwendbarkeit, Beständigkeit; Obsoleszenz, Persistenz
 Werkstoffeigenschaft, chemische Beständigkeit, Hitzebeständigkeit